Lucas Ariel Ocampos (ur. 11 lipca 1994 w Buenos Aires) – argentyński piłkarz występujący na pozycji skrzydłowego w holenderskim klubie Ajax, do którego jest wypożyczony z Sevilli oraz w reprezentacji Argentyny. Posiada także obywatelstwo hiszpańskie. W swojej karierze występował także w barwach River Plate, AS Monaco, Olympique Marsylia, Genoa CFC oraz AC Milan.

Statystyki kariery

Klubowe 

Aktualizacja: 18 lutego 2023

Reprezentacyjne

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Argentyny w piłce nożnej
Argentyńczycy pochodzenia hiszpańskiego
Piłkarze CA River Plate
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze Olympique Marsylia
Piłkarze Genoi CFC
Piłkarze A.C. Milan
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze AFC Ajax
Ludzie urodzeni w Quilmes
Urodzeni w 1994